Bossola ima više značenja:
 Bossola, Alessandria
 Bossola, Genoa
 Bossola, Torino